Wennington – osada w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Wennington – wieś w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Wennington – miejscowość w Anglii, na obszarze Wielkiego Londynu